Пулев — фамилия; имеет женскую форму Пулева.
 Пулев, Кубрат (род. 1981) — болгарский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Пулев, Тервел (род. 1983) — болгарский боксёр-любитель, выступающий в тяжёлой весовой категории.